

Astronomia
 7984 Marius – asteroide della fascia principale
 Marius – cratere lunare
 Colline di Marius – sistema collinare lunare

Cinema
 Marius – film del 1931 diretto da Alexander Korda
 Marius – film del 2013 diretto da Daniel Auteuil

Geografia
 Măriuş – villaggio nel comune di Valea Vinului, Romania

Letteratura
 Marius – racconto fantascientifico del 1957 di Poul Anderson
 Marius de Romanus – personaggio della saga delle Cronache dei vampiri di Anne Rice

Onomastica
 Marius – forma in diverse lingue del nome proprio di persona italiano maschile Mario

Persone
 Simon Marius (1573-1624) – astronomo tedesco